«Ска́зка за ска́зкой» — детская передача Ленинградского телевидения, в которой показывали телеспектакли-сказки.

История 
Передача выходила в эфир с 1979 по 1998 год не только в Ленинграде, но и в других городах СССР и России, а также в ГДР, Польше и Чехословакии. Ее содержанием были телевизионные постановки сказок самых разных народов мира.

Режиссёрами сказок (они же, в основном, являлись и авторами сценариев) были Глеб Селянин, Владимир Латышев, Анатолий Слясский, Валерий Обогрелов, Михаил Фалкин, Наталья Серебрякова и другие. Редакторами программ были Лилия Хоневна Сего, Татьяна Евгеньевна Орлова, Тамара Михайловна Яковлева.

Сказки в передаче по письмам маленьких телезрителей с просьбой показать ту или иную сказку вылетали из волшебного ларца. Первым ведущим передачи был персонаж русского народного кукольного театра, Петрушка. Его роль исполнялась несколькими актёрами. Самый первый и любимый детьми Петрушка — заслуженный артист РСФСР Владимир Летенков. Второй Петрушка — Николай Феоктистов — . Вскоре был заменён третьим Петрушкой — Андреем Анкудиновым, . Последний Петрушка — Сергей Евгранов — . Чтобы оживить передачу были введены новые ведущие. Передачу вели по очереди солдат Иван Варежкин (актёр Сергей Паршин), чьё появление сопровождалось песней солдата Ивана Варежкина. Также ведущим был Чёрт (заслуженный артист РСФСР Евгений Тиличеев).

В 1992 году была основана Российская государственная телерадиокомпания «Санкт-Петербург», переименованная позже в «Петербург — 5 канал», вещающая во всех крупных городах европейской части России.

В начале 1990-х годов вышли постановки режиссёра Валерия Обогрелова. Затем вышли несколько постановок из серии «Сказки народов мира». В середине 1998 года программа была закрыта.

В 2000 году на телеканале «Культура» вышли несколько постановок с ведущим Иваном Варежкиным. Но рейтинг программы сильно упал и было решено её закрыть. Последняя передача вышла в октябре 2000 года.

Вели передачу 
 Первый Петрушка — Владимир Летенков
 Второй Петрушка — Николай Феоктистов
 Третий Петрушка — Андрей Анкудинов
 Четвёртый Петрушка — Сергей Евгранов
 Солдат Иван Варежкин из деревни Варежка — Сергей Паршин
 Чёрт — Евгений Тиличеев
 Домовой Чапыжка — Роман Рязанцев

Список постановок 

 Ай да Емеля!
 Али-Баба и сорок разбойников (реж. О. Рябоконь, 1983)
 Алёнушка и лиса
 Барабанщик, который ничего не боялся
 Баронесса на горошине
 Башмаки-самоплясы и старая шляпа
 Бедняк и змея
 Бедняк и хан
 Безбородый насмешник (по мотивам казахских народных сказок)
 Белая цапля
 Белоснежка и семь гномов
 Болтливая старуха
 Брат Медведь
 Было — не было
 В лунном свете
 Ведьма Злюка-Клюка XVI и Пишта-плакса (реж. А. Слясский)
 Ведьма Гримэлла. Части 1 и 2
 Верный шут короля
 Весёлый портняжка
 Вихревы подарки
 Волшебная дудочка
 Волшебная иголка (1996)
 Волшебная история (музыкальный телеспектакль)
 Волшебная картина (1998)
 Волшебное кольцо
 Волшебные звери
 Волшебный зонтик Оле-Лукойе (1988)
 Волшебный гусь
 Волшебный камень
 Выклеванное сердце
 Гвоздь из родного дома
 Герогнобиус Злюки-Клюки XVI (реж. А. Слясский)
 Голубой цветок
 Голый король
 Горе в табакерке
 Гулливер (реж. М. Фалкин)
 Гум-Гам (реж. О. Ерышев, 1985)
 Гуси-лебеди
 Дары феи (реж. А. Слясский)
 Два брата на одно лицо
 Дверь в лето
 Доверчивый Жан по прозвищу Королёк
 Долой огуречного короля
 Домик у заброшенной скалы
 Домовой старого замка
 Другая сказка, или… волшебные ягоды
 Если не веришь, то можешь не играть
 Ещё о Робин Гуде
 Жан-простак
 Жемчужины Адальмины
 Жан Суффле
 Жил-был король…
 Заклятие ведьмы Злюки-Клюки XVI (реж. А. Слясский)
 Замок в Ущелье Гина
 Заповедник гоблинов (реж. В. Обогрелов)
 Запомни, принцесса, или тайна бабушкиной шкатулки (реж. А. Князьков)
 Захудалое королевство (реж. Г. Селянин)
 Зеркало и кроссворд
 Зимний праздник
 Злая принцесса
 И прыгают, прыгают камешки (реж. В. Латышев)
 Иван Бесталанный и Елена Премудрая
 Иван да Марья
 Иван да Матрёна
 Игра
 Йонас-любознайка
 Как Иван к царевне сватался
 Как плут короля за нос водил
 Как ремесло человека спасло
 Каменное сердце
 Камень Отриона (реж. В. Обогрелов)
 Клад
 Книга заклинаний ведьмы Грамбиллы
 Кольцо и роза
 Король-птица
 Кот в сапогах
 Кошкин дом
 Крошечка-Хаврошечка
 Круглый стол короля Артура (по мотивам английских легенд)
 Кто позвал Куми-Ори?
 Кукушка
 Купец и кошка
 Легенды о Робин Гуде
 Легенда о рыцаре Карле
 Легенда о Рюбецале
 Ленивый Иржи
 Летучий корабль
 Лиса и волк
 Любовь октябрёнка Овечкина
 Маленькая Баба-Яга
 Маленький водяной (1998)
 Манук и Анаит
 Марфушка
 Мастер и медведь
 Месть Злюки-Клюки XVI
 Месть феи
 Мсье Иван Провансе
 Мудрый Бу Али и волшебник
 Находчивый бедняк
 Находчивый солдат
 Невероятная история
 Неграмотный гадальщик
 Новое путешествие Голубой стрелы
 Новый год в подземелье
 Обручение в Сен-Мишеле
 Огниво
 Однажды в тридевятом царстве
 Оловянные кольца
 Орех Кракатук
 Папенька поставил на стол табакерку
 Песочный человек
 Планета Новогодних ёлок
 Подарок солдата Ивана Варежкина
 Подземелье
 Последний разбойник из Градца Броушева
 Похищение быка из Куалинге (по мотивам ирландских сказок)
 Похищение принцессы
 Похищение чародея
 Правда и ложь (по мотивам итальянских сказок)
 Привидение из города Ойленберга
 Приключения Джона — человека и дракона
 Приключения неразговорчивого дровосека
 Приключения пажа
 Приключения продолжаются
 Приключение с продолжением (Сказка про Неумейку)
 Принцесса-лань
 Принцесса и Антуан
 Принцесса на горошине
 Про Никиту Тульского
 Про солдата и царицу
 Про солдата и царя
 Про сосну, черепаху и тигра
 Про то, как Иван-царевич в Тридесятое царство за яблоками ходил
 Про то, как царевич Ярослав за огненным цветком ходил
 Проделки ведьмы Злюки-Клюки XVI
 Проделки тролля
 Пронька
 Прощай, Швамбрания!
 Пусть цветёт иван-чай
 Путешествие в Лиллипутию Лемюэля Гулливера
 Путешествие Голубой стрелы
 Пчёлка
 Розабелла и троль
 Разбойник Глахуна
 Роковая встреча
 Русские самоцветы
 Сварливая жена
 Светлый Месяц и его невеста
 Свэн, не умевший лгать
 Синяя ворона
 Сказка начинается
 Сказка для Алёны… или Шалтай-болтай
 Сказки по телефону
 Сказки про козла С. Я. Маршака
 Сказка про Семилетку-умницу
 Сказка про то, как царевич Глеб тридевятое царство от Кащея Бессмертного спас
 Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита
 Смерть магистра Коппелиуса
 Солдат и Алёнушка
 Солдат и чёрт
 Солдат и эмир
 Соль дороже золота
 Спящая красавица
 Страницы «Кондуита»
 Стрела Робин Гуда
 Тайна заброшенной мельницы
 Тайна мерцающих огоньков
 Тихое подземелье
 Три апельсина (1998)
 Три истории про Ма-Дань-би (по мотивам китайских сказок)
 Три кувшина
 Три лепёшки, три маслины и три луковицы
 Тукан — князь Чёрного города
 Турки при дворе короля Микеша
 Удивительные истории дядюшки Ау
 Фраголетта и Шарль, крестник короля
 Хитрец вернулся
 Холодное железо
 Храбрый портняжка
 Хранитель Арленского леса (по мотивам сказки Веркора, реж. А. Слясский)
 Хрустальное сердце (реж. М. Фалкин)
 Царевна-лягушка
 Царевна и пастух
 Царица и сапожница
 Четыре простака
 Чудаки из Сен-Мишеля
 Шли лихие эскадроны… (телеспектакль по пьесе Р. Погодина)
 Шут Гонелла
 Шутник
 Янко и дракон
и другие

Актёры театра и кино в постановках на ленинградском телевидении 

 Алексахина Анна Яковлевна
 Анкудинов Андрей Робертович
 Волкова Ольга Владимировна
 Гердт Зиновий Ефимович
 Данилов Михаил Викторович
 Дегтярь Валерий Александрович
 Дмитриев Игорь Борисович
 Еремин Владимир Аркадьевич
 Заморев Сергей Иванович
 Киселева Валерия Ивановна
 Князьков Андрей Валерьевич
 Коваль Аркадий Константинович
 Корольчук Георгий Алексеевич
 Кособуцкая Валентина Григорьевна
 Костецкий Виктор Александрович
 Кудрявцева Татьяна Сергеевна
 Краско Иван Иванович
 Кухарешин Валерий Александрович
 Леваков Олег Александрович
 Лемке Лев Исаакович
 Летенков Владимир Васильевич
 Лосев Сергей Васильевич
 Мазуркевич Ирина Степановна
 Мигицко Сергей Григорьевич
 Озерецковская Ольга Львовна
 Паршин Сергей Иванович
 Пилецкая Татьяна Львовна
 Равикович Анатолий Юрьевич
 Розанов Алексей Михайлович
 Светин Михаил Семенович
 Соколова Ирина Леонидовна
 Табаков Олег Павлович
 Тиличеев Евгений Сергеевич
 Тонтегоде Милена Викторовна
 Ургант Андрей Львович
 Филатов Евгений Александрович
 Штиль Георгий Антонович
 Яковлев Вадим Васильевич
и другие

Ссылки 
 Евгений Тиличеев о закрытии программы «Сказка за сказкой»
 «Сказка за сказкой» на сайте «Вокруг ТВ» 
 «Сказка за сказкой» на видеопортале AllTheater.RU 

Детские программы Ленинградского телевидения
Телевидение в Санкт-Петербурге
Телепередачи Пятого канала (Россия)
Телепередачи, запущенные в 1979 году
Телепередачи, закрытые в 2000 году
Телепередачи телеканала «Россия-Культура»
Телепередачи СССР по алфавиту